Жако́б () — французские фамилия и имя, соответствуют имени Иаков (Яков).

Фамилия 
 Жакоб, Александр Андре (1826—1878) — французский публицист.
 Жакоб, Жан (1669—1790) — французский долгожитель.
 Жакоб, Жорж (1739—1814) — французский мастер-мебельщик эпохи неоклассицизма и ампира.
 Жакоб, Ирен (род. 1966) — швейцарская актриса французского происхождения.
 Жакоб, Кристиан (род. 1959) — французский политик.
 Жакоб, Макс (1876—1944) — французский поэт и художник.
 Жакоб, Мариус (1879—1954) — французский анархо-иллегалист.
 Жакоб, Франсуа (1920—2013) — французский микробиолог и генетик, лауреат Нобелевской премии.

Имя 
 Жакоб из Пон-Сен-Максанса — генеральный откупщик еврейских налогов во Франции в XIV веке.